Александр Михайлович Завитневич (; род. 19 апреля 1973 года, с. Осиповка, Ольшанский район, Кировоградская область) — украинский предприниматель, политик.

Народный депутат Украины IX созыва.

Биография 
Он окончил факультет радиоинженерии , получил квалификацию специалиста по экономике предприятия в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана.

С 2012 года Завитневич является директором Смелянского литейного завода (Черкасская область).

Офицер запаса.

Политическая деятельность 
Кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019 года, № 39 в списке. На время выборов: директор ООО «Смелянский литейный завод», беспартийный. Проживает в Киеве.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Председатель Черкасской областной организации партии «Слуга народа».

Глава Национальной Рады Громад партии "Слуга народа".

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана
Члены партии «Слуга народа»
Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва
Персоналии:Смела
Председатели комитетов и фракций Верховной рады Украины